Георги Стефанов може да се отнася до:

 Георги Стефанов (?–?) – български индустриалец, собственик на „Георги Стефанов и синове“, фабрика за вълнени платове в Сливен;
 Георги Стефанов (р. 1953) – професор по стопанско право в Стопанска академия „Димитър А. Ценов“ и Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“;
 Георги Стефанов (р. 1952) – футболист от Локомотив (София).
 Георги Стефанов (р. 1988) – футболист от ПФК Локомотив (Пловдив).
 Георги Стефанов – български актьор

Пояснителни страници